Čert ví proč může být:

Čert ví proč (film) – česko-slovensko-německá filmová pohádka z roku 2003 režiséra Romana Vávry
Čert ví proč (píseň, 2003) – závěrečná píseň Zuzany Navarové ze stejnojmenného filmu
Čert ví proč (album) – výběrové album Rudolfa Cortéze
Čert ví proč (píseň, 1953) – píseň Rudolfa Cortéze a Sester Allanových z roku 1953